Cette liste recense les éléments du parc de MP 59, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Ce parc est constitué de quatre séries :
 série A : de 6001 à 6046 (livrée entre 1963 et 1964);
 série B : de 6047 à 6059 (livrée en 1966);
 série C : de 6060 à 6090 (livrée en 1967);
 série D : de 6091 à 6100 (livrée en 1974).

État du matériel

Notes et références

Voir aussi 
 Matériel roulant du métro de Paris
 Régie autonome des transports parisiens
 Île-de-France Mobilités

Liste de matériel roulant du métro de Paris